Il gruppo della wyllieite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della wyllieite 
 Bobfergusonite
 Ferrorosemaryite
 Ferrowyllieite
 Qingheiite
 Rosemaryite
 Wyllieite

Note 

Wyllieite